Ямбару-куина, или окинавский пастушок (), — вид птиц из семейства пастушковых отряда журавлеобразных. Эндемик острова Окинава (Япония). Впервые был обнаружен в 1978 году.

Описание 
Общая длина тела достигает 30 см, размах крыльев до 50 см, масса — до 435 г. Крылья короткие и округлые, птица почти утратила способность летать. Хвост короткий. Верх тела оливково-бурый, низ чёрный с рябью из узких белых поперечных полос; бока головы и горло также чёрные с белой продольной полосой за глазом. Мощные ноги и клюв красные, конец клюва светлый. Радужка глаз также красная. Молодые птицы светлее взрослых, с крапчатой нижней частью тела. Белая полоса у них на шее короче, клюв и глаза коричневатые, ноги охристо-желтые.

Шумные громкоголосые птицы. Кричат в основном рано утром и в конце дня, обычно находясь на земле, но иногда и сидя на деревьях. Часто кричат парами, на одном участке бывает слышно до 12 птиц одновременно. Голоса пары звучат как громкие «кио», «куи — куи — куи — ки-куии — ки-куии» и ответные «ки-ки-ки» и «киип — киип — киип». Другие крики включают высокие звуки, напоминающие поросячий визг, и глубокие булькающие «гу-гу-гугугугу» и «гиу-гиу-гиагиагиа».

Ближайшими родственниками ямбару-куины являются зебровый, новобританский и калаянский пастушки.

Ареал и места обитания 
Ареал вида ограничен узкой прибрежной полосой (шириной всего 4 км) густых зарослей во влажных местах вечнозелёного широколиственного субтропического леса Ямбару в возвышенной северной части острова Окинава (архипелаг Рюкю, южная Япония). Общая площадь ареала составляет около 990 км² (по другим данным всего 260 км²). Встречаются главным образом в лесу, а также на болотах, лугах и возделываемых землях вблизи водоёмов. Оседлые птицы, только зимой некоторые особи могут откочевывать в южную часть ареала.

Образ жизни 
Большую часть времени держится на земле, на ночь взлетает на невысокие деревья. На большие расстояния летать не может. Кормится главным образом на лесной подстилке, но иногда и на мелководье. Питается ящерицами, амфибиями, улитками и крупными насекомыми, такими как саранча. Моногамные птицы, держатся обычно парами. Размножаются в мае-июле. Гнездо строят на земле. В кладке от 2 до 5 белых с розовато-коричневыми крапинками яиц. Пуховые птенцы чёрные с белым клювом и желтоватыми ногами.

Численность и охрана 
Ямбару-куина занесена в Международную Красную книгу как вид находящийся под угрозой исчезновения, поскольку существует только одна очень малочисленная популяция, имеющая очень маленький ареал на одном единственном острове. В 1986 году общая численность оценивалась в 1800 птиц. Исследования 1996—2004 гг. показали значительное её сокращение до 717 особей и сужение ареала с севера на 40 %. Тем не менее, исследования 2006 года не выявили дальнейшего уменьшения области распространения. Основную угрозу представляют интродуцированные на остров хищники — одичавшие кошки и собаки, яванские мангусты (Herpestes javanicus), большеклювые вороны (Corvus macrorhynchos), а также вырубка лесов, развитие инфраструктуры, сельское хозяйство и строительство площадок для гольфа. Много птиц, особенно в период размножения, погибает на дорогах. В результате, по данным международной организации BirdLife International, численность популяции ямбару-куин к 2017 году снизилась до 480 половозрелых особей и продолжает уменьшаться.

Объявлена памятником природы Японии и охраняется законом. В 1996 году лес Ямбару стал национальным парком. На отдельных участках проводится отлов завезённых хищных млекопитающих, а также ограничение передвижения на дорогах. Министерством окружающей среды Японии запланирована программа разведения этого пастушка в неволе с целью создания искусственной популяции в 200 особей.

Фото

Примечания

Литература 
 
 Cook K. 2001. Endangered Wildlife and Plants of the World. Volume 1. Marshall Cavendish Corporation. P. 1166. 1872 p. ISBN 978-0-292-77063-8 
 Taylor P. B. Family Rallidae (Rails, Gallinules and Coots). In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. (eds.) (1996) Handbook of the Birds of the World. Volume 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona. 821 p. ISBN 84-87334-20-2
 Brazil M. A. (1991) The Birds of Japan. Helm Field Guides. London, Christopher Helm Publishers Ltd. 448 p. ISBN 0-7136-8006-7
 Taylor B., van Perlo B. (1998) Rails: A Guide to the Rails, Crakes, Gallinules and Coots of the World. Pica Press, Sussex. P. 243—245. 600 p. ISBN 978-1-873403-59-4

Ссылки 
 Видео, фото и описание ямбару-куины на ARKive
 The Internet Bird Collection: Okinawa Rail (Gallirallus okinawae)
 Oriental Bird Images: Okinawa Rail
 Okinawa Rail Gallirallus okinawae. BirdBase.
 Schmidt, B. 2005. The Okinawa Rail. Backbone: newsletter of the Department of Vertebrate Zoology National Museum of Natural History. Vol. 18. No. 3. P. 9.
 Wildlife-Protection-Activity in YAMBARU
 Japan Update: «Local bird continues its disappearing act» (Date Posted: 2006-09-16)

Hypotaenidia
Птицы Азии
Эндемики Ямбару
Животные, описанные в 1981 году